Ganassi heißt der Ort
 Ganassi (Lanao del Sur), eine Stadtgemeinde in der Provinz Lanao del Sur auf den Philippinen

Ganassi ist der Familienname folgender Personen:
 Chip Ganassi (* 1958), US-amerikanischer Rennfahrer
 Silvestro Ganassi (1492–nach 1542), italienischer Gambenspieler und Komponist
 Sonia Ganassi (* 1966), italienische Opernsängerin (Mezzosopran)

Siehe auch:
 Chip Ganassi Racing, Auto-Rennstall
 Ganassi-Flöte